Edward Lowe ist der eigentliche Name folgender Personen:

 Bobby Lowe (Kampfsportler) (1929–2011), amerikanisch-chinesischer Kampfsportler und -künstler
 E. J. Lowe (Edward Johnathan Lowe; 1950–2014), britischer Philosoph 
 Edward Lowe (Unternehmer) (1920–1995), amerikanischer Unternehmer und Erfinder der Katzenstreu
 Eddie Lowe (1925–2009), englischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Edward Löwe (1794–1880), britischer Schachspieler